Webster steht für:
 Webster (Name), englischer Familienname und männlicher Vorname
 Webster (Protokoll), Netzwerkprotokoll zur Übermittlung von Wörterbucheinträgen
 Webster (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Webster University in St. Louis, Missouri
 Webster Motor Company, britischer Automobilhersteller
 Webster Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, Wörterbuch
 Webster Bluff, Kliff im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Webster-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Webster-Pass, Gebirgspass im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Webster steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Webster (Colorado)
 Webster (Florida)
 Webster (Illinois)
 Webster (Iroquois County, Illinois)
 Webster (Indiana)
 Webster (Iowa)
 Webster (Kalifornien)
 Webster (Kansas)
 Webster (Kentucky)
 Webster (Maine)
 Webster (Maryland)
 Webster (Massachusetts)
 Webster (Minnesota)
 Webster (Mississippi)
 Webster (Montana)
 Webster (Nebraska)
 Webster (New Hampshire)
 Webster (New York)
 Webster (North Carolina)
 Webster (North Dakota)
 Webster (Ohio)
 Webster (Pennsylvania)
 Webster (South Dakota), im Day County
 Webster (Tennessee)
 Webster (Texas)
 Webster (Virginia)
 Webster (West Virginia)
 Webster (Wisconsin), im Burnett County
 Webster (Town, Vernon County), Town(ship) in Wisconsin
 Webster Chapel, Alabama
 Webster City, Iowa
 Webster Corner, Maine
 Webster Corners, New York
 Webster Farm, Delaware
 Webster Groves, Missouri
 Webster Place (New Hampshire)
 Webster Place (New Mexico)
 Webster Springs, West Virginia
 Webster Square, Massachusetts
 Webster Village, Maryland

Siehe auch:
 Webster County
 Webster Lake
 Webster Peaks
 Mount Webster